I Surrender Dear – cortometraggio del 1931 diretto da Mack Sennett
I Surrender Dear – film del 1948 diretto da Arthur Dreifuss